Aspinwall (Iowa)
Aspinwall (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos